
Termin -{R19}- ima više značenja.

 R-oznake, R19: Može nagraditi eksplozivne perokside
 Renault 19, familija automobila